De Allsvenskan 2000 was het 76ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1923. Het seizoen begon op 8 april en eindigde op 4 november 2000. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 522 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,87 doelpunt per wedstrijd.  Onder leiding van trainer-coach Tom Prahl won Halmstads BK de vierde landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 1999/00
Svenska Cupen 2000/01
Zweeds voetbalelftal in 2000

2000
Allsvenskan